Монс

 Монс — город в Бельгии, бывшая столица графства Эно.
 Монс — бельгийский футбольный клуб из города Монс.

Персоналии 
 Семья Монсов:
 Монс, Анна Ивановна (1672 или 1675—1714) — фаворитка Петра I.
 Монс, Виллим Иванович (1688—1724) — адъютант Петра I.
 Монс, Леон (род. 1995) — немецкий шахматист, гроссмейстер (2018). 
 Монс, Модеста (более известна как Матрёна Ивановна Балк) — близкая подруга и статс-дама императрицы Екатерины Алексеевны, старшая сестра Виллима и Анны Монс, жена Фридриха Балка.
 Монс, Евгений Владимирович (род. 1989) — российский хоккеист